Pilote bezeichnet:
 einen Rammpfahl für Gründungen, siehe Pfahlgründung
 Im Klavierbau: siehe Klaviermechanik#Repetitionsmechanik („double échappement“): "Die Pilote drückt die Hebegliedeinheit (C) nach oben"
 Pilote, französisches Comic-Magazin

Pilote ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Pilote (1931–2017), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
  Pilotis